Gérard Banide – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Laurent Banide – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Maurice Banide – calciatore francese